Arıcı est un nom commun et un nom propre turcs qui peuvent faire référence à :

Étymologie 
Arıcı est un nom commun turc composé de arı qui signifie « abeille » et de -cı, suffixe nominal désignant une personne (comme -eur ou -iste en français). Le patronyme Arıcı est donc un nom de métier qui signifie « apiculteur ».

Patronyme 

 Beyza Arıcı (1995-), joueuse de volley-ball turque ;
  (1943-), homme politique et historien turc ;
  (1963-), acteur turc ;
  (1986-), footballeur turc ;
  (1940-), homme politique turc.

Voir aussi 
 , toponyme et patronyme turc ;
 , patronyme turc composé de arıcı et de -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Arıcıoğlu signifie donc « fils de l’apiculteur ».
 , suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Références 

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc